Кадзуо Ісіґуро, Кадзуо Ісіґуро ОБІ (англ. Kazuo Ishiguro, яп. カズオ・イシグロ; народився 8 листопада 1954 в Наґасакі, Японія) — британський письменник японського походження.
 Іманісі Кадзуо (яп. 今西 和男, нар. 12 січня 1941, Хіросіма) — японський футболіст.
 Саіто Кадзуо (яп. 斉藤 和夫, нар. 27 липня 1951, Сайтама) — японський футболіст.
 Одзакі Кадзуо (яп. 尾崎 加寿夫, нар. 7 березня 1960, Токіо) — японський футболіст.